София Санти (, род. 6 декабря 1981 года, Виннипег, Канада) — канадская порноактриса и режиссёр.

Биография 
София родилась 6 декабря 1981 года в канадском городе Виннипег. Позже семья переехала в Ванкувер, где София жила до 18 лет. Настоящее имя девушки Анжела Стеттнер. У неё румынские, монгольские, ирландские, немецкие и индейские корни.

Окончив школу, София переехала на родину своей матери, в штат Аризону, США. Там она поступила в технический колледж, а когда ей исполнилось 20 лет, переехала в Лос-Анджелес.

В Лос-Анджелесе девушка сразу же стала работать моделью, позируя обнаженной для мужских журналов, под псевдонимом Наталья Круз. Она стала девушкой месяца по версии журнала Penthouse в ноябре 2002 года.

Экзотическая красота, фотогеничность и сексуальность Софии постоянно привлекала внимание агентов порностудий. Ей поступало огромное количество предложений, и в 2003 году она начала сниматься в фильмах для взрослых. Её первые фильмы были сняты в жанре хардкор, девушка легко вошла в самый откровенный порножанр, непринужденно и темпераментно занимаясь сексом перед камерой.

В 2005 году актриса подписала эксклюзивный контракт со студией Digital Playground и, по условиям контракта, сменила сценическое имя, официально став Sophia Santi. В этом же году журнал Penthouse назвал её девушкой года.

Личная жизнь 
В возрасте 18 лет, Санти сделала себе тату в виде большого японского дракона, который занял большую часть её спины.

По данным на 2020 год, София Санти снялась в 151 порнофильме и срежиссировала 1 порноленту.

Фильмография (выборочно) 
 Just Girls
 My First Porn 11
 Dreams and Desires
 Slave For A Night
 Dirty Work
 All Girl Collection
 This Ain’t Hawaii Five O XXX
 Posh Kitten
 Guilty Pleasures
 Girl Play
 Young, Hot and Lesbian
 Pretty In Pink

Награда и номинации

Примечания

Ссылки 

 
 
 
 страница на MySpace
 страница на Facebook
 Natalia Cruze
 Профиль на сайте AVN

Порноактрисы Канады
Penthouse Pets
Порноактёры и порноактрисы, известные под псевдонимами